Walker D. Russell (n. 1960) –  cestista statunitense
Walker Dwayne Russell jr. (n. 1982) –  cestista statunitense